Леон Ян Пини́нский (; 8 марта 1857, Львов — 4 апреля 1938, там же) — граф, польский государственный и общественно-политический деятель, наместник Галиции, дипломат, историк искусства, профессор римского права, доктор honoris causa и ректор университета Яна Казимира во Львове (1928/1929). Член Польской академии знаний. Коллекционер. Меценат.

Биография 

Получил домашнее образование, изучал право во Львовском университете. Затем продолжил обучение в университетах Лейпцига, Берлина и Вены.

С 1891 — профессор римского права университета Яна Казимира во Львове .

Впоследствии занялся политической деятельностью. Консерватор. В 1889—1898 избирался послом (депутатом) Государственного Совета Австрии в Вене. В 1894—1898 — член Галицкого сейма во Львове.

С 1898 по 1903 — наместник австрийской провинции Королевство Галиции и Лодомерии. Вел энергичную борьбу с украинским национализмом и социалистическим движением.

В 1903 был отозван с занимаемого поста, однако сохранил за собой пожизненное членство в австрийской палате господ.

После окончания Первой мировой войны посвятил себя искусству и коллекционированию. Совершил ряд путешествий, во время которых написал лучшие свои научные работы.

Богатые собрания передал в дар Вавелю, в том числе более 350 картин, главным образом, работы итальянских и голландских мастеров живописи, Оссолинеуму. В 1940 оставшаяся после смерти Леона Пининского часть коллекции была национализирована и находится сейчас во Львовской галерее искусств.

После обретения независимости Польши Л. Пининский вернулся к научной деятельности. Работал профессором римского права во Львовском университете, в 1928—1929 — ректором университета. Ему было присвоено звание доктора honoris causa университета во Львове.

Почетный гражданин городов: Львов, Дрогобыч, Тарнув, Новы-Сонч, Новы-Тарг, Ясло.

Умер во Львове и похоронен на Лычаковском кладбище.

Примечания

Ссылки 
  LEON PINIŃSKI- PROFESOR NAMIESTNIK MECENAS 

Историки искусства
Почётные доктора Львовского университета
Ректоры Львовского университета
Выпускники Львовского университета
Преподаватели Львовского университета
Члены Польской академии знаний
Наместники
Дипломаты Польши
Коллекционеры Польши
Меценаты Польши
Общественные деятели Австрии
Почётные граждане Львова
Почётные граждане Дрогобыча
Почётные граждане Тарнува
Почётные граждане Новы-Сонча
Почётные граждане Новы-Тарга
Почётные граждане Ясло
Похороненные на Лычаковском кладбище
Члены Палаты господ рейхсрата Австро-Венгрии
Члены Палаты депутатов рейхсрата Австро-Венгрии
Депутаты Галицкого Сейма